Il doppio del torneo di tennis ATP Venezia 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Francisco González e Víctor Pecci che hanno battuto in finale Steve Krulevitz e Zoltán Kuhárszky 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Francisco González /  Víctor Pecci (campioni)
 Steve Krulevitz /  Zoltán Kuhárszky (semifinali)

 Gianni Marchetti /  Enzo Vattuone (semifinali)
 Dominique Bedel /  Bernard Fritz (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Venezia 1983